

Presentación previa 
Jan Hájek fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la primera ronda ante el segundo preclasificado, el ruso Andrey Kuznetsov por 6-4 y 6-2.

El eslovaco Jozef Kovalík ganó el título, derrotando al ruso Andrey Kuznetsov en la final por 6-1, 6-4.

Cabezas de serie 

  Albert Ramos (Primera ronda)
  Andrey Kuznetsov (FINAL)
  Andreas Haider-Maurer (Cuartos de final)
  Julian Reister (Baja)

<li>  Gerald Melzer (Primera ronda)
<li>  Jesse Huta Galung (Primera ronda, retiro)
<li>  Radu Albot (Segunda ronda)
<li>  Hans Podlipnik-Castillo (Cuartos de final)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Meerbusch 2014